Lhydrowoodwardite è un minerale appartenente al gruppo della glaucocerinite, analogo, per contenuto in rame, alla glaucocerinite ed alla carrboydite.

Etimologia 
Il nome deriva dalla composizione chimica: questo minerale è la varietà idrata (hydro-) della woodwardite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Solfati, cromati, molibdati e tungstati (minerali)